Сијете Окотес има више значења:

 Сијете Окотес (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сијете Окотес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику